Sfruttamento – in ecologia e biologia, tipo di interazione biologica inter-specie
 Sfruttamento della prostituzione – attività criminale di colui che trae vantaggio economico dal meretricio di altre persone 
 Sfruttamento minorile – sfruttamento del lavoro infantile
 Sfruttamento forestale – sfruttamento delle risorse provenienti dai boschi